zapusty – dawniej: ostatnie dni karnawału; też: zabawy i zwyczaje ludowe związane z tymi dniami

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Zapusty – część wsi Nieprześnia w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Zapusty – część wsi Niskowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Zapusty – przysiółek wsi Tuczępy w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy
 Zapusty – kolonia wsi Opatkowice Drewniane w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno
 Zapusty – kolonia wsi Boleścice w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Zapusty – kolonia wsi Laskowa w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław

Zobacz też 
 Zapusta

Przypisy